Un neck est un vestige d'activité volcanique.
 Neck est une ville néerlandaise de Hollande-Septentrionale.
 neck est le mot anglais pour désigner un esprit des eaux des mythologies germanique et nordique.

Voir aussi